Brebu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brebu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Brebu (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Brebu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Brebu (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Brebu Mânăstirei, Sitz der Gemeinde Brebu, Kreis Prahova
 Brebu Megieșesc, Dorf im Kreis Prahova
 Brebu Nou, Gemeinde im Kreis Caraș-Severin